Ceres može značiti:

 Ceres (mitologija), rimska boginja poljoprivrede
 Ceres (nakladnik), hrvatska izdavačka kuća
 Ceres (patuljasti planet), ujedno i prvi otkriveni asteroid
 CERES (Clouds and the Earth's Radiant Energy System), NASAin meteorološki eksperiment

Ceres je i naziv nekoliko gradova i naselja:
 Ceres, Victoria, pored mjesta Geelong, Victoria, Australia.
 Ceres, California, SAD
 Ceres, Južna Afrika, grad u Južnoafričkoj provinciji Western Cape 
 Ceres, Škotska, naselje u Škotskoj